NKN steht für:
 Bahnhof Kitzingen (DS-100-Code)
 Flughafen Nankina, Papua-Neuguinea (IATA-Code)

nkn steht für:
 Nkangala, eine der Bantusprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung